Baturaja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Baturaja (distriktshuvudort i Indonesien), Sumatera Selatan, 
 Kecamatan Baturaja, distrikt, Sumatera Selatan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar